Linkosia är ett släkte av svampar. Linkosia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Linkosia